Бал, БАЛ:
 Бал — танцевальное увеселение, многолюдное собрание общества для танцев.
 Костюмированный бал 1903 года — бал-маскарад, состоявшийся в Санкт-Петербурге в честь 290-летия дома Романовых.

В искусстве 
 «Бал» — фильм Этторе Скола (Франция—Италия—Алжир, 1983).
 «Бал в Мулен де ла Галетт» — картина Огюста Ренуара (1876).
 «Бал в Савойе» — оперетта Пала Абрахама по либретто Альфреда Грюнвальда и Фрица Лёнер-Беда (1932).

Другое 
 Бал — традиционный башкирский хмельной напиток. 
 «Бал» — береговой ракетный комплекс российского производства с противокорабельной ракетой Х-35. Принят на вооружение ВС России в 2008 году.
 «Бал» — корабль-баркалон Азовского флота 1702 года постройки.
 «БАЛ» (Башкирские авиалинии) — авиакомпания, функционировавшая в 1991—2007 годах.
 БАЛ (Британский АнтиЛюизит) — димеркапрол, антидот от отравления люизитом и солями тяжёлых металлов.

См. также 
  | 
  |  | Баль